Jan Mikołajewski (1914–1940) – podporucznik piechoty Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej.
 Jan Mikołajewski (1896–1944) – szewc, działacz komunistyczny